Frederik Wedel-Jarlsberg ist der Name folgender Personen:

* Frederik Joachim Wedel-Jarlsberg (1819–1880), norwegischer Seeoffizier
 Frederik Wilhelm Wedel-Jarlsberg (1787–1863), Vater von Ferdinand Julius und Frederik Joachim Wedel-Jarlsberg